Eliezer Shai Di Martino (né en 1978 à Rome) est le rabbin  orthodoxe moderne de Lausanne (Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud, CILV) depuis décembre 2017 (en tant que successeur de Lionel Elkaïm).

Éléments biographiques 
Eliezer Shai Di Martino est issu d'une famille hôtelière italienne politiquement plus à gauche, a étudié dès l'âge de 20 ans en Israël (au séminaire Straus-Amiel à Jérusalem, qui forme des rabbins pour la diaspora) et y a reçu son smicha en 2006. Il est également Hazzan et Shochet.

À la suite de sa formation, il officie comme rabbin au Portugal (Porto et Lisbonne, 2006 à 2012), pendant une courte période en Colombie, puis à Trieste (pendant deux ans) et à Guadalajara (Mexique).

Il est marié à Malka, originaire du Mexique, et ils ont cinq enfants ensemble.

Activités de loisirs 

Il aime le hard rock, a joué de la basse dans un groupe pendant un certain temps, et aime faire de la moto et pratiquer divers arts martiaux.

Notes et références

Liens externes 
 
 Jewiki

Naissance en 1978
Naissance à Rome
Rabbin du XXIe siècle
Rabbin suisse
Rabbin orthodoxe
Personnalité lausannoise
Rabbin de Lausanne